Auvers (Alt Loira), municipi al departament de l'Alt Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Auvers (Manche), municipi al departament de la Manche (regió de Normandia, França)
 Auvers-le-Hamon, municipi al departament del Sarthe (regió de País del Loira, França)
 Auvers-Saint-Georges, municipi al departament de l'Essonne (regió d'Illa de França)
 Auvers-sous-Montfaucon, municipi al departament del Sarthe (regió de País del Loira, França)
 Auvers-sur-Oise, municipi al departament de Val-d'Oise (regió d'Illa de França)